Les Dumonstier sont une famille de peintres et dessinateurs des .

 Jean Dumonstier, enlumineur rouennais,
 Geoffroy Dumonstier, peintre, mort à Paris en 1573, enlumineur de  et d', maître peintre à Paris.
 Étienne Dumonstier (1540 env.-1603), dessinateur et peintre français, envoyé à Vienne au service de  par Catherine de Médicis. Il s'est marié le  avec Anne Linières. Devenu veuf, il s'est remarié par contrat du , avec Marie Lesage.
 Gilles Dumonstier, né de son premier mariage, en 1574 d’après le registre de Saint-Germain-l’Auxerrois. Il est mort avant 1618 ;
 Pierre Dumonstier II (1585-1656), fils d'Étienne né à la fin de 1585 de son second mariage, peintre et valet de chambre du Roi en 1618, seul enfant survivant, un des plus grands maîtres du portrait aux trois crayons, il voyage en Flandre et en Italie. Tallemant des Réaux l'a rencontré à Rome. Il s'est marié par contrat du , avec Anne Daillières<ref>{{Harvsp|Documents du Minutier central}}</ref>. Il est mort le , rue des Tournelles, à Paris ;
 Pierre Dumonstier I (1545?-1601), dessinateur et peintre français ;
 Cosme Dumonstier (v.1550-1605), dessinateur et peintre français, valet de chambre du roi, peintre de Marguerite de Navarre (1581-1582), peintre du roi (1583-1585) et de la reine (1586-1587), peintre du roi  ;
 Daniel Dumonstier (1574-1646), dessinateur et peintre français, fils légitimé de Cosme en 1577, peintre et valet de chambre du roi , il était connu sous le nom de du Monstier-Crayon''. Il s'est marié en l'église Saint-Eustache, le  avec Geneviève Balifre (morte sous les galeries du Louvre, le ) dont le père, Claude Balifre, est le Maître des enfants de musique de la chambre du roi ; ils eurent onze enfants (sept sont cités en 1629 dans l'inventaire après décès de leur mère). Il s'est remarié le  avec sa servante, Françoise Hésèque (décédée en 1636) dont il a eu quatre autres enfants. Il est mort dans son logement sous la galerie du Louvre. Son service funèbre a eu lieu le  à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois :
 Nicolas Dumonstier, né le , septième enfant de son premier mariage, peintre et valet de chambre du roi, marié en 1638 avec Marie Gaspar. Reçu à l'Académie royale de peinture et de sculpture le . Il serait mort le . Il a contribué à sauver des peintures de la galerie du Louvre au moment d'un incendie, en 1661, car il avait succédé à son père dans le logement du Louvre. Sa veuve a reçu en 1668  de récompense. Il a eu de son mariage onze enfants dont plusieurs sont morts très jeunes ;
 Louis Dumonstier, né le .
 Côme Dumonstier (mort en 1552), orfèvre à Rouen ;
 Meston Dumonstier, orfèvre à Rouen.

Références 

Famille d'artistes français